Raynham ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Raynham (Massachusetts) 
 Raynham (North Carolina)
in England:
 Raynham (Norfolk)

Siehe auch:
 Rainham in England